102-я отдельная стрелковая бригада — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне, формировавшееся два раза:
 102-я отдельная стрелковая бригада (1-го формирования) — формировалась с ноября 1941 года в п. Дивный возле г. Армавира Краснодарского края. С конца апреля 1942 года преформирована в 192-ю стрелковую дивизию (1-го формирования). Вела боевые действия в составе 3-го гвардейского стрелкового корпуса Юго-западного, затем Южного фронта.
 102-я отдельная стрелковая бригада (2-го формирования) — формировалась как морская стрелковая бригада с 13 сентября 1942 года в районе г. Алексин Тульской области, в октябре того же года переименована в стрелковую бригаду. С 30 апреля 1943 года обращена на формирование 124-й стрелковой дивизии (3-го формирования). Вела боевые действия в составе 67-й армии Ленинградского фронта во время Операции «Искра».

Помимо них, в годы Великой Отечественной войны, существовали и другие воинские формирования с похожим названием:
 102-я национальная Казахская стрелковая бригада

Примечания 

Стрелковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны